Суперкубок УЄФА 2003 — 28-й розіграш Суперкубка УЄФА. У матчі зіграли переможець Ліги чемпіонів 2002–2003 італійський «Мілан» та переможець Кубка УЄФА 2002–2003 португальський «Порту». Гра відбулася на стадіоні Стадіоні Луї II у Монако 29 серпня 2003 року. За підсумками гри титул володаря Суперкубка УЄФА вчетверте за свою історію здобув «Мілан».

Команди 

* жирним позначено переможні роки.

Матч

Див. також 
 Ліга чемпіонів УЄФА 2002—2003
 Кубок УЄФА 2002—2003

Посилання 
 Суперкубок УЄФА 2003 

2003 у футболі
2003
Футбольні змагання у Монако
Серпень 2003